Upstairs – film del 1919 diretto da Victor Schertzinger
Upstairs – cortometraggio del 2008 diretto da Jonas Ungar
Upstairs – film del 2009 diretto da Robert-Adrian Pejo
Upstairs – cortometraggio del 2011 diretto da Jesper Maintz Andersen
Upstairs – cortometraggio del 2012 diretto da Austin Elston
Upstairs – cortometraggio del 2015 diretto da Nakiah Varcianna